Tshering ist der Familienname folgender Personen:

 Dawa Tshering, bhutanischer Fußballspieler
 Doma Tshering (* 1968), bhutanische Diplomatin
 Jigme Tshering (* 1959), bhutanischer Bogenschütze
 Kharma Shedrup Tshering (* 1990), bhutanischer Fußballspieler
 Lhendup Tshering (* 1947), bhutanischer Bogenschütze
 Lotay Tshering (* 1968), bhutanischer Politiker, Ministerpräsident von Bhutan
 Passang Tshering (* 1976), bhutanischer Fußballspieler
 Pem Tshering (* 1975), bhutanische Bogenschützin
 Pema Tshering (* 1951), bhutanischer Bogenschütze
 Tandin Tshering, bhutanischer Fußballspieler
 Ugyen Tshering (* 1954), bhutanischer Politiker